Râul Strâmba se poate referi la:

 Strâmba - afluent al râului Dorofei
 Strâmba - afluent al râului Geamărtălui
 Strâmba - afluent al râului Ilișua
 Strâmba - afluent al râului Ilva
 Strâmba - afluent al râului Lepșa
 Strâmba - afluent al râului Mureș
 Strâmba - afluent al râului Netiș
 Strâmba - afluent al râului Olt
 Strâmba - afluent al Râușorului
 Strâmba - afluent al râului Sălăuța
 Strâmba - afluent al râului Sebeș
 Strâmba - afluent al râului Suciu
 Strâmba - afluent al râului Șercaia
 Strâmba - afluent al râului Tismana
 Strâmba - afluent al râului Tur
 Strâmba - afluent al râului Ungureni
 Strâmba - afluent al râului Valea Cornetului
 Strâmba - afluent al râului Valea Dreaptă
 Strâmba - afluent al râului Valea Viei

Vezi și 
 Râul Strâmbu (dezambiguizare)
 Râul Valea Strâmbă (dezambiguizare)

 Râul Strâmbișoara